

Ентлебух — виборчий округ в кантоні Люцерн
 Ентлебух — громада в кантоні Люцерн